Ковту́н (Ко́втун) — украинская фамилия.

Известные носители 
 Ковтун, Алёна Валерьевна (род. 1992) — украинская футболистка.
 
 
 
 Ковтун, Виктор Иванович (род. 1958) — советский художник.
 Ковтун, Владимир Павлович (род. 1960) — полковник запаса спецназа ГРУ, Герой России.
 
 Ковтун, Григорий Иванович (1922—1944) — Герой Советского Союза, участник «десанта Ольшанского»
 Ковтун, Дмитрий Владимирович (1965—2022) — российский предприниматель, фигурант уголовного «дела Литвиненко».
 
 Ковтун, Елена Николаевна (род. 1964) — российский литературовед.
 Ковтун, Игорь Вячеславович (род. 1967) — российский археолог и историк.
 Ковтун, Карп Иванович (1908—1936) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Ковтун, Людмила Степановна (1916—2001) — советский и российский лингвист-русист.
 Ковтун, Максим Павлович (род. 1995) — российский фигурист.
 Ковтун, Марина Васильевна (род. 1962) — российский государственный деятель.
 Ковтун, Михаил Фотиевич (1937—2020) — советский и украинский зоолог, морфолог.
 Ковтун, Наталья Николаевна (род. 1964) — советская и российская легкоатлетка, тренер по лёгкой атлетике.
 Ковтун, Николай Иванович (1915—1981) — советский легкоатлет.
 Ковтун, Олег Иванович (род. 1968) — советский, украинский и белорусский футболист.
 Ковтун, Ольга Петровна (род. 1955) — российский учёный, педиатр, ректор УГМУ.
 Ковтун, Павел Максимович (1913—1980) — Герой Советского Союза.
 Ковтун, Татьяна Ивановна (род. 1943) — советский киновед, редактор, искусствовед.
 Ковтун, Юрий Михайлович (род. 1970) — советский и российский футболист, тренер.
 Ковтун, Яков Петрович (1916—2014) — советский геолог.

Составные фамилии 
 Ковтун-Станкевич, Андрей Игнатьевич (1900—1986) — советский военачальник.